Feehan est un patronyme irlandais pouvant désigner:

Patronyme
, auteure américaine de littérature paranormale
 (1895-1979), joueur australien de football australien
 (né en 1995), joueur irlandais de football gaélique
 (né en 1946), géologue et botaniste irlandais
 (1916-1991), auteur et publiciste irlandais
Patrick Feehan (1829-1902), archevêque catholique américain de Chicago
 (né en 1961), mathématicien irlandais
Richard Feehan (né en 1960), homme politique canadien en Alberta
 (1926-1995), joueur irlandais de football
 (né en 1957), compositeur et chanteur canadien
 (1929-2001), pompier américain de New York

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais